Behbahani ist der Familienname folgender Personen:

 Mohammad-Bāqer Behbahānī (~1705–~1792), schiitischer Gelehrter
 Simin Behbahani (1927–2014), iranische Lyrikerin